Jawo ist der Familienname folgender Personen:

 Agnes Jawo, gambische Politikerin
 Amadou Jawo (* 1984), gambisch-schwedischer Fußballspieler
 Awa Jawo (* 1997), gambische Fußballspielerin
 Demba A. Jawo, gambischer Journalist und Politiker
 Habiboulie K. Jawo, gambischer Politiker
 Jabou Jawo (* 1962), gambische Leichtathletin
 Omar Jawo (* 1981), gambischer Fußballspieler
 Sainey Jawo (* 1999), gambischer Volleyballspieler und Beachvolleyballspieler
 Salifu Jawo, gambischer Politiker
 Sutay Jawo, gambischer Politiker